Петруха:

 Петруха — один из персонажей фильма «Белое солнце пустыни»
 Петруха, Юлия (род. 1989) — польская актриса и фотомодель.